Ykskuusi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ykskuusi (halvö), Lappland, 
 Ykskuusi (udde), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar